Qualificazioni ai Giochi della XXVIII Olimpiade – per la zona gestita dalla Confédération Africaine de Football
 Qualificazioni ai Giochi della XXVIII Olimpiade – per la zona gestita dalla Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football